El Distrito judicial de Junín es una de las divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano.

Tiene como sede la ciudad de Huancayo y su competencia se extiende a todo el Departamento de Junín, la provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco y la provincia de Tayacaja del Departamento de Huancavelica.

Fue creada por Decreto Supremo del 4 de mayo de 1920 y se instaló el 15 de mayo de 1920 bajo la presidencia de Augusto B. Leguía.

Consta de tres Salas Penales y dos Salas Mixtas.

Véase también 
 Poder Judicial del Perú

Distritos judiciales de Perú